Llengua chickasaw 
 Chickasaw (grup humà), tribu muskogi del tronc hoka-sioux
 Chickasaw (Alabama), població dels Estats Units a l'estat d'Alabama 
 Chickasaw (Ohio), població dels Estats Units a l'estat d'Ohio